Hårslev Sogn ist der Name folgender Kirchspielsgemeinden in Dänemark:

 Hårslev Sogn (Nordfyns Kommune)
 Hårslev Sogn (Næstved Kommune)